Osoby:
 August Dieckhoff – niemiecki architekt
 Hans-Heinrich Dieckhoff – niemiecki dyplomata
 Hermann Dieckhoff – niemiecki aktor
 Otto Dieckhoff – niemiecki filolog

Zobacz też:
 Diekhof
 Diekhoff